Andrea Demirović – cantante montenegrina
 Enes Demirović – ex calciatore bosniaco
 Ermedin Demirović – calciatore bosniaco